St Andrews (Schotland), een plaats in Schotland
 St Andrews Links een wereldberoemde golfbaan
 Universiteit van St Andrews, een universiteit in St Andrews
 St Andrews Cathedral, een kathedraal in St Andrews
 St Andrews (Bristol), een voorstadje van Bristol, Engeland
 St. Andrews (Grenada), een parish in Grenada
 St. Andrews (New Brunswick), een plaats in New Brunswick, Canada
 St. Andrews (Nova Scotia), een plaats in Nova Scotia, Canada
 St. Andrew's (Newfoundland en Labrador), een plaats op Newfoundland, Canada
 St. Andrews (South Carolina), een plaats in de Verenigde Staten
 St. Andrews-eilanden, een eilandengroep in Papoea-Nieuw-Guinea
 St. Andrews Stadium, het voetbalstadion van Birmingham City FC
 George Windsor, earl van St Andrews (1962), zoon van Edward, hertog van Kent
 Sylvana Windsor, gravin van St Andrews (1957), vrouw van George Windsor
 De apostel Andreas

Zie ook
 Andrews (doorverwijspagina)
 Saint Andrew (doorverwijspagina)